Бич Божий (фильм, 1966) — 
 Бич Божий (фильм, 1988) —